Navnet Rift Valley kan henvise til flere artikler:
 Great Rift Valley, Riftdalen eller dansk/engelsk: Den Østafrikanske Great Rift Valley) er en forkastningszone i det nordøstlige Afrika.
 Rift Valley (Kenya) er en af Kenyas otte provinser.